Maximum Security, espressione inglese che significa "massima sicurezza", può riferirsi a:

Fumetti 
Maximum Security  – crossover della Marvel Comics

Musica 
Maximum Security  – album discografico degli Alien Sex Fiend del 1985
Maximum Security  – album di Tony MacAlpine del 1987

Televisione 
Maximum Security  – serie televisiva statunitense del 1984